La  peut désigner :
 la place Saint-Étienne de Liège en Belgique
 la place Saint-Étienne de Strasbourg, située dans la Grande Île de Strasbourg.
 la place Saint-Étienne de Toulouse, où est située la cathédrale Saint-Étienne.
 la place Saint-Étienne de Metz qui forme avec la place d’Armes et la place Jean-Paul-II une composition de places articulées autour de la cathédrale Saint-Étienne de Metz.

Saint-Étienne
Étienne Place